Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Ubysz – polski poeta i wojskowy
 Wojciech Ubysz – polski urzędnik i poseł na Sejm